«15 ans déjà» (франц. «Вже 15 років») — один з останніх прижиттєвих альбомів французького співака Джо Дассена, який був записаний у 1978 році паралельно з «Les femmes de ma vie», а вийшов в 1979 році. Такі пісні з платівки як «Happy birthday», «Toi, Le Refrain De Ma Vie», «Cote Banjo, Cote Violon» та «Un lord anglais» зайняли перші місця майже в усіх європейських хіт-парадах.

Композиції

Відео 

    Video.mail.ru Joe Dassin «Toi, Le Refrain De Ma Vie» 
   Video.mail.ru Joe Dassin «La Beaute Du Diable» 
   Video.mail.ru Joe Dassin «Happy Birthday»

Посилання 

   Дискографія  

Альбоми Джо Дассена